Theobald ou Théobald est un prénom d’origine germanique, qui a donné le prénom Thibaut. 

Voir aussi : Théodebald.

Ville  
 Theobald, une ville d’Argentine.

Lieux 
 Theobalds House, une « résidence aux fins d'État » en Angleterre. 
 Église Saint-Théobald de Faugères, en France.

Patronyme  
Christoph Theobald (né en 1946), théologien jésuite français de nationalité allemande. 
Densill Theobald, (né en 1982), footballeur trinidadien. 
Éric Théobald, acteur, scénariste, metteur en scène et réalisateur français.
Frédéric Theobald (né en 1980), coureur cycliste français.
Frederick Vincent Theobald (1868-1930), entomologiste britannique.
 (1810-1869), professeur, naturaliste et cartographe suisse-allemand, dont l’abréviation botanique standard est Theob.
Jean-Louis Théobald, dit Taverny, alias Jean-Jacques Terrier, (1923-2012), résistant et diplomate français.
Jules Théobald (1909-2021), doyen des français.
Lewis Theobald (1688–1744) homme de lettres, dramaturge et critique littéraire anglais.
Renée Théobald (1926-2014), peintre française qui signait ses tableaux de son seul nom.
Nicolas Théobald (1903-1981), géologue, paléontologue français et professeur de géologie.
Robert Theobald (1929-1999), économiste américain. 
Robert A. Theobald ou Robert Alfred Theobald (1884-1957), vice-amiral américain au cours de la Seconde Guerre mondiale.
Simon Theobald ou Tybald, connu sous le nom de Simon Sudbury ou Simon de Sudbury, (?-1381), ecclésiastique anglais, cinquante-huitième archevêque de Cantorbéry du  à sa mort et qui fut également évêque de Londres.
 (1829-1908), malacologiste et naturaliste britannique, dont l’abréviation botanique standard est W.Theob.
William Louis Theobald (né en 1936), botaniste dont l’abréviation botanique standard est W.L.Theob.

Prénom  
Voir aussi le prénom Thibaut. 
Théobald d'Arles ou Thibaud d'Arles (850/860-887/895), ou encore Thédobald, Théotbald ou Thibaut d'Arles, un abbé de Saint-Maurice en Valais.
Theobald du Bec ou Thibaut du Bec, en latin Theobaldus, (vers 1090–1161), le  du Bec et archevêque de Cantorbéry de 1139 à sa mort en 1161.
Theobald von Bethmann Hollweg (1856-1921), un homme politique allemand durant la période de l'Empire allemand.
Theobald Boehm (1794-1881), un musicien — flûtiste à la Cour de Bavière —, compositeur, facteur d’instruments de musique, acousticien et inventeur bavarois. 
Théobald Chartran (1849-1907), un peintre d'histoire français.
Theobald Otto Maria Czernin : Ottokar Czernin, comte Czernin von und zu Chudenitz (1872-1932), un diplomate et homme politique austro-hongrois, notamment ministre des Affaires étrangères pendant la Première Guerre mondiale.
Théobald Dalmas de Lapérouse (1814-1899), un général français. 
Théobald Dezanneau (1820-1875), un homme politique français.
Theobald de Dillon (1745-1792), un général français, issu d'une famille noble irlandaise.
Théobald du Dorat ou Saint Théobald (990-1070) est un saint catholique fêté le . 
Théobald Dupont, (1811-1883), un homme politique français.
Théobald Foy (1866-1942), un homme politique français.
Théobald-Joseph-Gaspard, comte d'Hoffelize : Joseph-Gaspard d'Hoffelize (1765-1849), un officier général et homme politique français.
Theobald de Hoghelande ou Theobald van Hoghelande (c. 1560-1608), un alchimiste de la Renaissance, auteur de plusieurs traités de défense de l’alchimie sous son nom, et probablement sous le pseudonyme de Ewaldus Vogelius
Théobald de Lacrosse (1796-1865), un militaire et un homme politique français.
Theobald Lieb ou Theo-Helmut Lieb (1889-1981), un Generalleutnant allemand au sein de la Heer dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale.
Théobald Michau (1676-1765), un peintre flamand qui s’est illustré dans la peinture de paysages et scènes de genre.
Théobald Piscatory (1800-1870), un homme d’État et diplomate français.
Theobald Smith (1859-1934), un pionnier américain en épidémiologie et en anatomopathologie, considéré comme le premier scientifique américain majeur dans le domaine de la recherche médicale.
Théobald de Soland (1821-1906), un homme politique français. 
Théobald Walsh de Serrant (1796-1836), un homme politique français.
Theobald Wolfe Tone (1763-1798), aux yeux de certains, il est l’initiateur du nationalisme républicain irlandais.
Theobald Ziegler (1846-1918), un philosophe et un éducateur allemand.
Prénoms composés : 
Herman Theobald Glass : Herman Glass (1880–1961), un gymnaste américain, médaille d'or aux anneaux lors des Jeux olympiques d’été de 1904.
Louis-Théobald Ihler (1756-mort au combat le ), un général français durant la période de la Révolution française. 
Otto (Rudolf Theobald Ottokar Maria) von Czernin : Otto von Czernin (1875-1962), un diplomate austro-hongrois pendant la Première Guerre mondiale.
Voir aussi : 
 la liste des articles commençant par « Theobald » (sans accent) 
 la liste des articles commençant par « Théobald » (avec accent)

Personnage de fiction 
Théobald Dromard dit Le Monocle est le personnage principal d'une trilogie de films de Georges Lautner, joué par Paul Meurisse.

Nom théophore